Prato ima više značenja:
 Prato
 Prato (Alesandrija)
 Prato (Bolonja)
 Prato (Breša)
 Prato (Kjeti)
 Prato (Komo)
 Prato (Kozenca)
 Prato (Kuneo)
 Prato (Đenova)
 Prato (La Specija)
 Prato (Masa-Karara)
 Prato (Parma)
 Prato (Peruđa)
 Prato (Potenca)
 Prato (Ređo Emilija)
 Prato (Rijeti)
 Prato (Terni)
 Prato (Udine)
 Prato (Verbano-Kuzio-Osola)
 Prato (Vibo Valencija)